Жигаловка (укр. Жигалівка) — название населённых пунктов:

 Жигаловка — село в Калиновском районе Винницкой области Украины.
 Жигаловка — деревня в Ершичском районе Смоленской области России.
 Жигаловка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.